Это список видеоигр, которые продались наибольшим количеством единиц по всему миру. Самой продаваемой видеоигрой на сегодняшний день является Minecraft, игра-песочница, выпущенная Mojang в мае 2009 года для ПК, мобильных и консольных платформ, была продана тиражом более 238 миллионов копий на всех платформах. Grand Theft Auto V и Tetris от EA — единственные другие известные видеоигры, разошедшиеся тиражом более 100 миллионов копий. Самой продаваемой игрой на одной платформе является Wii Sports, с почти 83 миллионами продаж для консоли Wii.

Среди 50 самых продаваемых видеоигр в этом списке более половины были разработаны или опубликованы компанией Nintendo, включая четыре из первой десятки; четыре игры Nintendo были опубликованы совместно с их дочерней компанией Pokémon Company. Другие издатели, многократно вошедшие в топ-50, включают Activision и Rockstar Games с пятью играми каждый, Electronic Arts с тремя играми и Namco Bandai с двумя играми. Nintendo EAD является разработчиком с наибольшим количеством игр в топ-50, с тринадцатью играми в списке, за которым следует Game Freak с шестью играми Pokémon. Самая старая игра в топ-50 — Pac-Man, выпущенная в мае 1980 года, а самая последняя — Animal Crossing: New Horizons, выпущенная в марте 2020 года.

Игры, о которых сообщается по количеству игроков, а не по официальным данным о продажах, таким как зарегистрированные учётные записи, подписки или бесплатное владение, вместо этого включаются в список самых популярных видеоигр по количеству игроков.

Список

Примечания 

Списки компьютерных игр